Менахе́м («Пе́хо») Фи́нкельштейн (, род. , Тель-Авив, Израиль) — израильский юрист. Судья Окружного суда Хайфского с 2005 по 2008 год, судья Окружного суда Центрального округа с 2008 по 2020 год (в качестве заместителя председателя данного суда с 2012 года). Главный военный прокурор Армии обороны Израиля с 2000 по 2004 год. Генерал-майор запаса, доктор юридических наук.

Биография 
Финкельштейн окончил с отличием учёбу на юридическом факультете в Тель-Авивском университете, где одновременно учился на факультете гебраистики, в 1973 году.

Был призван на службу в Армии обороны Израиля. Служил офицером в артиллерийских войсках, в том числе в период Войны Судного дня, после чего перешёл на службу в Военной прокуратуре. Занимал, помимо прочего, должности судьи окружного военного суда (1982—1983), Главного военного обвинителя (1983—1984, 1988), Главного военного защитника (1987—1988).

С 1995 по 1999 год исполнял должность судьи, а затем и заместителя Председателя Военного апелляционного суда.

В марте 2000 года Финкельштейн был назначен на пост Главного военного прокурора, сменив на посту бригадного генерала Ури Шохама. В 2001 году был повышен в звании до генерал-майора.

Период исполнения Финкельштейном полномочий Главного военного прокурора был ознаменован событиями «Интифады Аль-Аксы», поставившими перед Военной прокуратурой Армии обороны Израиля новые вызовы в области международного гуманитарного права, в частности в вопросах применения антитеррористических мер, ведения боевых действий в густонаселённых районах Сектора Газа и Западного берега реки Иордан и пр.

В сентябре 2004 года Финкельштейн окончил службу на посту Главного военного прокурора и вышел в запас. Был кандидатом на должность Государственного прокурора Израиля.

В 2005 году назначен судьёй в Окружной суд Хайфского округа. В 2008 году, с открытием Окружного суда Центрального округа, переведён на должность судьи в этот суд.

Широкий резонанс получило решение Финкельштейна приговорить полицейского, признанного виновным в совершении непредумышленного убийства преступника при превышении пределов необходимой самообороны, к 15 месяцам лишения свободы.

В 1989 году получил степень доктора юриспруденции в Университете имени Бар-Илана. Преподавал право в высших учебных заведениях Израиля. В 1994 году была издана книга Финкельштейна «Гиюр — галаха и практика».

Женат, отец четырёх детей.

Публикации 
 (מנחם פינקלשטיין גיור — הלכה ומעשה הוצאת אוניברסיטת בר-אילן (1994 (Менахем Финкельштейн, «Гиюр — галаха и практика», книга издательства Университета имени Бар-Илана (1994)), ISBN 9652261548 ()
 Menachem Finkelstein, Conversion in the Age of Immigration (Менахем Финкельштейн, «Гиюр в эпоху иммиграции»), 19 Justice 47 (Winter 1998) ()
 Menachem Finkelstein, The Dilemma of the Military Judge-Advocate General, Democratic Societies and their Armed Forces: Israel in Comparative Context (Менахем Финкельштейн, «Дилемма, стоящая перед Главным военным прокурором», глава в книге «Демократические общества и их вооружённые силы: Израиль в сравнительном контексте»), edited by Stuart A. Cohen, Frank Cass Publishers, London (2000), ISBN 071-468-092-3, pp. 175—181
 Menachem Finkelstein, War and Morality: Image and Reality (Менахем Финкельштейн, «Война и мораль: образ и реальность»), 30 Justice 11 (Winter 2002) ()
 Menachem Finkelstein, Yifat Tomer, The Israeli military legal system — overview of the current situation and a glimpse into the future (Менахем Финкельштейн, Ифат Томер, «Система израильского военного правосудия — обзор текущей ситуации и взгляд в будущее»), 52 Air Force Law Review 137 (2002) ()
 מנחם פינקלשטיין המשפט בתקופת לחימה משפט וצבא 16 (התשס"ב), 15 (Менахем Финкельштейн, «Право в период военных действий», «Мишпат ве-цава» № 16 (2002), 15) ()
 (מנחם פינקלשטיין יתרו והלכות גרים דעת 194 (התשס"ה (Менахем Финкельштейн, «Иофор и религиозные законы, связанные с герами», «Даат» № 194 (2005)) ()
 (מנחם פינקלשטיין 'טוהר הנשק' בימים ההם בזמן הזה דעת 235 (התשס"ו (Менахем Финкельштейн, «„Чистота оружия“ в те дни, в это время», «Даат» № 235 (2006)) ()
 מנחם פינקלשטיין דמוקרטיה נלחמת בטרור: ניתוח דילמות הלכה למעשה בספר הקרב של המאה ה-21 — דמוקרטיה נלחמת בטרור (התשע"ד) 175 (Менахем Финкельштейн, «Демократия воюет с террором: анализ дилемм на практике», в книге «Битва 21-го века — демократия воюет с террором» (ред. Дан Меридор, Хаим Фасс) (Иерусалим, 2006), ISBN 9655190234, с. 175) ()
 מנחם פינקלשטיין על טוהר הנשק ועל המשפט הצבאי — בטור השביעי של נתן אלתרמן בספר משפט וספר — לקט מאמרים ועיונים לרגל פרישתו של סגן הנשיא יהושע גרוס מכס השיפוט (2007) 201 (Менахем Финкельштейн, «О чистоте оружия и военном праве в „Седьмой колонке“ Натана Альтермана», в книге «Право и литература — сборник эссе и сочинений в честь завершения судебной карьеры заместителя председателя Йехошуа Гросса» (2007), с. 201)
 מנחם פינקלשטיין 'הטור השביעי' ו'טוהר הנשק' — נתן אלתרמן על ביטחון, מוסר ומשפט משפט וצבא 20(א) (התשס"ט), 1 (Менахем Финкельштейн, «„Седьмая колонка“ и „чистота оружия“ — Натан Альтерман о безопасности, морали и праве»), «Мишпат ве-цава» № 20(а) (2009), 1) ()
 מנחם פינקלשטיין הקלריקל הקטן בספר ספרא וסייפא — ספר היובל לרב מרדכי פירון (התשע"ד) 618 (Менахем Финкельштейн, «Маленький клирик», в книге «Писатель и воин — книга в честь юбилея раввина Мордехая Пирона» (ред. Авиад Ха-Коэн, Цви А. Таль) (Иерусалим, 2014), с. 618) ()
 ד"ר מנחם פינקלשטיין הסניגוריה הצבאית ועצמאותה — לפני שנות דור הסניגור 200 (2014), 24 (Д-р Менахем Финкельштейн, «Военная защита и её независимость — много лет назад», «Ха-Санигор» № 200 (2014), с. 24) ().
 מנחם פינקלשטיין על הפקודה הבלתי חוקית (בעקבות ההצגה בחורים טובים) בספר נילי כהן — משפט, תרבות וספר (2017) 457 (Менахем Финкельштейн, «О незаконном приказе (вследствие пьесы „Хорошие парни“)», в «Книге Нили Коэн — Право, культура и литература» (ред. Офер Гросскопф, Шай Лави) (2017), ISBN 9789657241806, с. 457)
 מנחם פינקלשטיין לענין של מה בכך, שורשים במשפט, 2020 (Менахем Финкельштейн, «К несущественному вопросу», эссе в рамках проекта Министерства юстиции «Корни права» (ред. Дина Зильбер) (2020), ISBN 9789654422055
 מנחם פינקלשטיין עשר שנות שיפוט בעבירות רצח — תוצאות ותובנות בספר פינקלשטיין — משפט, ביטחון וספר (2020) 69 (Менахем Финкельштейн, «Десятилетие ведения судебных процессов в делах об убийствах — результаты и выводы», в «Книге Менахема Финкельштейна — Право, оборона и литература» (ред. Шарон Афек, Офер Гросскопф, Шахар Лифшиц, Элад Шпигельман) (2020), ISBN 9789654422109, с. 69)

Ссылки 
 Биография на сайте Военной прокуратуры Израиля ()
 Биография на сайте Управления судебной системы Израиля ()

Примечания 

Судьи Израиля
Участники войны Судного дня
Генерал-майоры (Израиль)
Выпускники Тель-Авивского университета